

Sigle 
 Personalverband des Bundes  – Associazione del personale della Confederazione, sindacato svizzero
 Philippine Veterans Bank  – banca filippina

Chimica 
 PVB – polivinilbutirrale, una materia plastica